AN/SSQ-110 — американский одноразовый управляемый гидроакустический буй системы EER (). Предназначен для сброса с самолётов и вертолётов.

Состоит из двух секций. Верхняя содержит электронное оборудование, аналогичное бую AN/SSQ-62, в нижней находятся два заряда взрывчатки Class A весом 1,9 кг каждый. После активизации буя заряды устанавливаются на глубине 4,5 и 6 м от поверхности. Радиопередатчик буя по предварительно выбранному УКВ-радиоканалу предаёт сигнал готовности. По сигналу с носителя заряды подрываются, эхо-сигнал транслируется по радиоканалу.

Модификация AN/SSQ-110А снабжена переключателем функций, позволяющая выбрать один из 99 фиксированных радиоканалов. Имеет также две предустановленные глубины установки.  Переключение с малой глубины на большую производится по радиокоманде.

Тактико-технические характеристики

Примечания

Ссылки
 APPROVED NAVY TRAINING SYSTEM PLAN FOR THE NAVY CONSOLIDATED SONOBUOYS. N88-NTSP-A-50-8910B/A, SEPTEMBER 1998.
 Бородавкин А. Вертолётные системы РГБ. Зарубежное военное обозрение, 1990, № 10, С.54-58.

Гидроакустические буи